Трилер:
 Трилер — жанр літератури та кіно.
 Thriller — музичний альбом Майкла Джексона 1982.
 Thriller — пісня з однойменного альбому Майкла Джексона.
 Thriller — музичний короткометражний фільм на пісню Майкла Джексона.
 Трилер. Частина 1 — музичний альбом «Агати Крісті». 
 Трилер — вид горобцеподібних птахів родини дроздових (Turdidae).